De DFB Pokal 2007-08 (Vrouwen) werd voor de 28ste keer gehouden. 1. FFC Frankfurt prolongeerde zijn titel.

Eerste Ronde 

Deze wedstrijden vonden plaats op 2 september 2007.

Tweede Ronde 

Deze wedstrijden vonden plaats op 20 en 21 oktober 2007.

Derde Ronde 

Deze wedstrijden vonden plaats op 25 november 2007.

Kwartfinale 

Deze wedstrijden vonden plaats op 16 december 2007.

Halve Finale 

Deze wedstrijden vonden plaats op 24 maart 2008.

Finale

Zie ook 

 DFB-Pokal 2007-08

DFB-Pokal vrouwen
Bekervoetbal 2007/08